TECH es un grupo educativo internacional privado que imparte formación superior universitaria de forma online, y en idioma español. Comenzó su actividad en 2015 operando fundamentalmente en Latinoamérica, siendo TECH México su universidad principal. 

Actualmente, se considera la Universidad digital de habla hispana con mayor número de programas educativo, con más de 10.000 cursos universitarios distintos vigentes en formato online/digital.

Historia 
El Grupo TECH Education nace en el año 2015, fundado por un equipo de profesionales y académicos referentes en el área de la educación universitaria en España. Su carácter digital orientó su propuesta educativa en un marco 100% online, a través de una metodología educativa innovadora y efectiva al margen de los paradigmas tradicionales.

Entre sus instituciones educativas, actualmente tiene una universidad: Tech México Universidad Tecnológica.

El grupo educativo está estructurado como un clúster internacional de universidades privadas digitales orientadas a la formación continua y de posgrado. Este clúster está liderado por Tech Education Rights & Technologies SL, compañía tecnológica de capital español cuya matriz fue nombrada por Financial Times como una de las 200 compañías de mayor crecimiento en Europa en los años 2017 y 2018. Este crecimiento sostenido desde el 2015 fue acompañado de un importante aumento en el número de programas en su oferta académica, que le situó como uno de los grupos educativos digitales de referencia en español.

En febrero de 2019, establece un acuerdo estratégico con Harvard Business Publishing que le permite ser la primera Universidad online en español en incorporar a su oferta académica los Harvard Business School Cases, los conocidos Casos de Negocio de Harvard.

Hoy en día, sigue recibiendo el reconocimiento de instituciones reconocidas del mundo de los negocios y la economía como un proyecto de éxito. En julio de 2021, Forbes la menciona como "la mejor universidad digital del mundo en español".

En febrero de 2022, firma un acuerdo multianual con la National Basketball Association (NBA), convirtiéndola en la universidad online oficial de la NBA en Latinoamérica.

Docencia 
El grupo educativo TECH está operativo en 24 países y tiene ya alumnos de 112 países diferentes. Actualmente hay más de 100.000 estudiantes cursando este año alguno de los programas de todos los tipos (títulos propios y títulos oficiales). Además, ya alcanza los más de 500.000 egresados.

El grupo educativo está orientado principalmente a la formación de posgrado y la formación continuada. Las opciones de estudio incluyen programas de máster propio y experto universitario en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, ubicada en Valencia (España), y programas de formación continuada en colaboración con la Universidad Panamericana de México.

Cuenta también con programas con reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública de México. En concreto, 18 Licenciaturas, 67 Maestrías y 3 Doctorados. 

Licenciaturas 

Maestrías con RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en México)

Doctorados

Facultades y Escuelas 
El grupo educativo distribuye los programas educativos en diecisiete facultades online y dos escuelas de posgrado.

 Facultad de Medicina
 Facultad de Odontología
 Facultad de Farmacia
 Facultad de Veterinaria
 Facultad de Enfermería
 Facultad de Fisioterapia
 Facultad de Nutrición
 Facultad de Ciencias del Deporte
 Facultad de Psicología
 Facultad de Periodismo y Comunicación
 Facultad de Derecho
 Facultad de Geografía e Historia
 Facultad de Educación
 Facultad de Humanidades
 Facultad de Ingeniería
 Facultad de Informática
 Facultad de Diseño
 Escuela de Idiomas
 Escuela de Negocios

Metodología 
El grupo educativo utiliza como metodología de aprendizaje el sistema Re-learning, que está fundamentado en la reiteración dirigida. Es un sistema de aprendizaje repetido en el tiempo, autogestionado por el estudiante y dirigido por un profesional docente, con el objetivo de que el alumno supere la “Curva del olvido” que estableció el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus.

El Re-Learning se combina con los ‘Harvard Business School Cases’, los conocidos como ‘casos de negocio’ de Harvard, a través de un acuerdo alcanzado con Harvard Business Publishing, la editorial de la universidad americana, para incorporar este material junto con otros recursos didácticos, que incluyen simulaciones online, notas técnicas o artículos de actualidad empresarial.

Rectorado

Véase también 
 Universidades de México

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial

Universidades de Canarias
Universidades a distancia
Universidades online
Organizaciones educativas privadas e independientes